Depot von Lužice steht für:

Depot von Lužice (Kadaň), frühbronzezeitliches Bronzedepot aus Lužice, einem wüst gefallenen Dorf bei Kadaň, Okres Chomutov, Ústecký kraj, Tschechien
Depot von Lužice (bei Most), spätbronzezeitliches Bronzedepot aus Lužice u Mostu, Okres Most, Ústecký kraj, Tschechien